Veyras puede referirse a:

 Veyras, comuna del departamento de Ardèche.

 Veyras, comuna del cantón del Valais.